Ончул () — румынская фамилия. Известные носители:

 Ончул, Аурел (1864—1921) — румынский политический деятель.
 Ончул, Димитрий (1856—1923) — румынский историк.